Il termine Cocu si può riferire a diversi soggetti:

Geografia
 Cocu, comune della Romania nel distretto di Argeș

Persone
 Phillip Cocu, calciatore olandese